Kiš může znamenat:

místní název
 Kiš, starověké sumerské město
 

příjmení osob
 Danilo Kiš 1935–1989), srbský spisovatel
 Jo'av Kiš (* 1968), izraelský politik
 Milan Kiš (1934–2007), slovenský herec

podobná jména
 Kisch